Olszyca – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Olszyca – przysiółek wsi Domaszczyn w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka
 Olszyca – przysiółek wsi Dąbrowa Nowogardzka w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard